Николай Шумков:
 Шумков, Николай Александрович (1928—2008) — офицер-подводник, капитан 1-го ранга, участник Карибского кризиса.
 Шумков, Николай Николаевич (1986—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.